Elfwine – jeden z królów Rohanu w powieści Władca Pierścieni
 Elfwine – młody władca Deiry, części Nortumbrii
 Elfwine – biskup Winchesteru